Каза̀на (до 1976 година носи името Вихрен I) е пропастна пещера в Северен Пирин. Пещерата е обявена за природна забележителност в 1976 година.

Намира се на югоизточния ръб на връх Вихрен на надморска височина от 2500 метра. Пещерата е дълбока 115 метра и е формирана в протерозойски мрамори. Хижите „Вихрен“ и „Бъндерица“ са изходните точки към пещера Казана.

Бележки 

Пирин
Пещери в България
География на област Благоевград